Davide Gabburo (ur. 1 kwietnia 1993 w Bovolone) – włoski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy kolarze szosowi
Urodzeni w 1993